Hamidi ist der Familienname folgender Personen:

 Asita Hamidi (1961–2012), Schweizer Musikerin
 Ghulam Haider Hamidi (1947–2011), afghanischer Politiker
 Sheikh Khalil al-Hamidi, Persönlichkeit des Islams in Pakistan 
 Malika Hamidi, Persönlichkeit des Islams in Belgien 
 Zakaria Hamidi, Persönlichkeit des Islams in den Niederlanden